Книмис — греческий топоним. Может означать:

 Книмис (горы) — горы.
  — мыс.
 Книмис (пролив) — пролив.
  — древний город.